Parika – miejscowość w Gujanie, w regionie Essequibo Islands-West Demerara
 Parika – wieś w Estonii
 Parika – inna nazwa Meuscheni, rodzaju morskich ryb
 Parika looduskaitseala – rezerwat przyrody w Estonii